

Musique 
Majestic peut désigner :
 Majestic, un album du groupe de power metal allemand Gamma Ray, sorti en 2005 ;
 Majestic Records, un label discographique américain dans les années 1940 ;
 Majestic, un ancien groupe de power-metal fondé par Richard Andersson.

Bâtiments 
Majestic peut désigner :
  ;
 Majestic Bastille, un cinéma d'art et d'essai parisien ;
 Majestic Theatre, un des plus grands théâtres de Broadway, à New York ;
 Le Majestic, un gratte-ciel de 29 étages et 105 mètres à New York ;
 The Majestic, un bâtiment historique du quartier Chinatown de Singapour, autrefois un opéra nommé Majestic Theatre, aujourd'hui abritant un centre commercial.

Navires 
 Deux classes de navires de guerre de la Royal Navy ;
 classe Majestic, une classe de cuirassés ;
 classe Majestic, une classe de porte-avions ;
 , quatre navires de la Royal Navy ;
 , un navire de ligne de la Royal Navy ayant servi entre 1785 et 1816 ;
 , un navire de ligne de la Royal Navy ayant servi entre 1853 et 1868 ;
 , un cuirassé de la classe Majestic, lancé en 1895 et coulé en 1915 ;
 , un porte-avions de la classe Majestic, ayant servi pour la Royal Navy, puis transféré à la Royal Australian Navy et renommé HMAS Melbourne (R21) ;
 D'autres navires ;
 Majestic, un paquebot construit en 1890 par la compagnie White Star Line ;
 Majestic, un paquebot transatlantique lancé en 1914, initialement nommé SS Bismarck ;
 Majestic, un cruise-ferry de la compagnie italienne Grandi Navi Veloci lancé en 1992.
 Majestic, un bateau fluvial historique américain, amarré sur la rivière Ohio.

Autres 
Majestic peut désigner :
 Majestic, une marque et modèle de motos ;
 Majestic, un groupe d'exploitation de salles de cinéma français ;
 The Majestic, un film américain réalisé par Frank Darabont sorti en 2001 ;
 Majestic, un jeu en réalité alternée sorti en 2001 ;
 Majestic-12, un moteur de recherche.